Duncan Regehr, un acteur canadien.
 Richie Regehr, un joueur de hockey sur glace canadien (1983 -).
 Robyn Regehr, un joueur de hockey sur glace canadien (1980 -).